Moschen je německý název pro:
 obec Moszna v Polsku v Opolském vojvodství
 zámek Moszna nacházející se v obci Moszna v Polsku
 Mošnov, část obce Bžany v Česku v Ústeckém kraji